Изинис Эйрвэйз (, ) — являлась одной из основных авиакомпаний Монголии в период с 2000 по 2014 года. Выполняла регулярные и сезонные рейсы по двенадцати направлениям, в том числе международные рейсы в Китайскую Народную Республику, Россию и Казахстан. Базировалась в Международном аэропорту Чингисхан, расположенном в Улан-Баторе. Авиакомпания прекратила свою деятельность 22 мая 2014 года.

История

Основание
Основана в составе компании Newcom Group — крупной холдинг-компании Монголии, в январе 2006 года. Newcom Group начала ещё в 2004 году программу развития авиатранспорта.

Летом 2005 года был подготовлен первый экипаж, окончивший профессиональные курсы в австралийском Учебном Центре Анзетт (). В том же году окончили курсы подготовки шведской Академии СААБ () инженеры и обслуживающий персонал.

Наконец в декабре 2005 года были куплены пассажирские турбовинтовые самолёты Saab 340B. Поставщиком самолётов являлась авиакомпания American Eagle Airlines — дочернее предприятие American Airlines.

Начало регулярных рейсов
В январе 2006 года Изинис Эйрвэйз получила официальную регистрацию и в конце года, в декабре, состоялся первый авиарейс Улан-Батор — Чойбалсан. Далее начали открываться рейсы в другие города Монголии, такие как Алтай, Баянхонгор, Овот, Даланзадгад, Улангом.

Развитие
Изинис Эйрвэйз быстро развивалась и уже в марте 2007 года вошла в список 100 крупнейших предприятий Монголии, в подтверждении чего Торгово-промышленная палата Монголии вручила представителям компании грамоту. Летом 2007 года компания получила грант на 500 000 $ от Агентства США по торговле и развитию.

В октябре 2009 года был запущен первый международный рейс по маршруту Улан-Батор — Чойбалсан — Хайлар (КНР). С 1 июня 2010 года был запущен первый рейс компании в Россию по маршруту Улан-Батор — Улан-Удэ.

В 2011 году был запущен регулярный маршрут Улгий - Алматы.

Современный период
В настоящее время компания продолжает развиваться и занимает лидируещее положение по перевозкам внутри Монголии (по международным уступает только MIAT Mongolian Airlines).

В планы компании входит закупка нескольких региональных реактивных и турбовинтовых самолётов, в связи с чем планируется также строительство нового ангара, оборудованного ремонтной мастерской.

22 мая 2014 года по решению совета директоров приостановила свою деятельность на неопределенный срок из-за финансового кризиса

Флот 
На 2013 год флот Изинис Эйрвэйз включает

Направления 
Направления авиаперевозок приведены по данным летнего расписания внутренних и международных полётов 2013 года.

Дополнительные сведения 

 Отдел обслуживания пассажиров компании Изинис Эйрвэйз располагается на втором этаже здания Международного аэропорта Чингисхан, рядом с VIP-залом для внутренних рейсов. Среди услуг отдела — отправка груза\багажа, время регистрации полетов или прибытия рейса, заказ на получение услуг по VIP-залу для внутренних рейсов.

 Для рейсов на территории Монголии Изинис Эйрвэйз пассажиров с авиабилетами класса EZ Biz, YN, Y обслуживает VIP-залом бесплатно, однако, по билетам, приобретенным по иным тарифам, пассажиры могут получить такой вид обслуживания только после дополнительной оплаты.

См. также 
 Aero Mongolia

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт компании Изинис Эйрвэйз

Авиакомпании Монголии
Авиакомпании, основанные в 2006 году